Seznam divizij z zaporedno številko 10.

Seznam 
 Pehotne
 10. (irska) divizija
 10. tankovsko-grenadirska divizija (Wehrmacht)

 Oklepne
 10. SS-tankovska divizija »Frundsberg«
 10. oklepna divizija (Združeno kraljestvo)
 10. oklepna divizija (ZDA)

 Gorske
 10. gorska divizija (ZDA)

Glej tudi